De haaienrots (Nys), een stripverhaal van de stripreeks Jommeke
De haaienrots (Conz), een stripverhaal van de stripreeks Jomme en een hommage van bovenstaand album